Сједињене Америчке Државе се састоје од 50 држава и 6 зависних територија. Континенталну САД чине 49 држава на северноамеричком континенту од којих је 48 груписано у једну целину плус Аљаска која се налази на крајњем северозападу континента. Једина савезна држава која се не налази на северноамеричком континенту јесу Хаваји који се налазе на Пацифику. Територије се налазе на Пацифику и Карибима.

Види још 
 Сједињене Америчке Државе
 Списак савезних држава и територија САД по броју становника